Belcastel kan syfta på:

 Belcastel, Aveyron, fransk kommun i departementet Aveyron
 Belcastel, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn